Příjmení Frynta nosí více osobností:

 Daniel Frynta (* 1963) – český biolog a vysokoškolský pedagog, syn Emanuela Frynty
 Emanuel Frynta (1923–1975) – český překladatel z ruštiny a básník
 Václav Frynta (* 1936) – politik Československé strany lidové, v letech 1971 až 1976 poslanec Federálního shromáždění